Everything Remains (As It Never Was) () — четвёртый студийный альбом швейцарской фолк-метал-группы Eluveitie.

Отмечается возврат к звучанию альбома Slania (2008), однако для группы это — «топтание на месте, если не шаг назад». Альбом также называют «творческим застоем», уступающим своему метал-предшественнику Slania, и «качественной работой, но не более того». Однако есть и противоположное мнение: альбом называют «повзрослевшей Slania», словно маленькая девочка с мечом и цветком из обложки Slania повзрослела на обложке нового альбома. Лирика в основном англоязычная и традиционно посвящена истории галлов.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Иво Хенци — гитары
 Мери Тадич — народная скрипка, вокал
 Пэде Кистлер — волынки, вистлы
 Кай Брем — бас-гитара
 Мерлин Сутте — ударные
 Кристиан Гланцманн — вокал, мандола, вистлы
 Анна Мёрфи — колёсная лира, флейта, вокал
 Симе Кох — гитары

Приглашённые музыканты 
 Torbjørn «Thebon» Schei — Vocals (additional)
 Brendan Wade — Uilleann pipes
 Dannii Young — Spoken voice

Прочие 
 Travis Smith — Artwork, Cover Photo, Back Cover Photo
 Audrey Dujardin — Photography
 Tommy Vetterli — Producer, Engineering
 Ivo Henzi — Engineering
 Olli Frank-Zambelli — Engineering
 Fredy Schnyder — Engineering
 Chrigel Glanzmann — Engineering, Artwork, Layout
 Colin Richardson — Mixing
 Martin «Ginge» Ford — Mixing
 John Davis — Mastering
 Manuel Vargas — Photography, Artwork

Примечания 

Альбомы Eluveitie
Альбомы Nuclear Blast Records